Het seizoen 1999/00 van de Nederlandse Eerste divisie had NAC als kampioen. De club uit Breda promoveerde daarmee naar de Eredivisie. Via de nacompetitie wisten ook FC Groningen en RBC Roosendaal te promoveren.

Reguliere competitie

Deelnemende teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Statistieken

Topscorers

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nacompetitie

Groep A

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Groep B

Eindstand

Legenda

Uitslagen 

Eerste divisie voetbal
Nederlands voetbalseizoen 1999/00